Hoya pode referir-se a:

Hoya - um género botânico.
Hoya - uma cidade do Japão, na prefeitura de Tóquio.
Hoya - uma cidade na Baixa Saxónia, na Alemanha.
Hoya - uma empresa de origem japonesa.
Desambiguação
 Hoya - cantor e ator sul-coreano, ex-integrante do grupo Infinite.